Le Bout du monde est le titre français des œuvres suivantes :
 Le Bout du monde (), nouvelle d'Agatha Christie
 Le Bout du monde, album du groupe de rap français Expression Direkt (1998)
 Le Bout du monde (The Ends of the Earth), recueil de nouvelles par Lucius Shepard
 Le Bout du monde (Rim of the World), film d’aventure fantastique de McG (2019)